Сальто-де-Агуа () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Salto de Agua () — дано в знак множества водопадов на протекающей по муниципалитету реке Грихальва.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 1,7 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Лоте-Очо, находится на высоте 890 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере и востоке с Паленке, на юге с Чилоном и Тумбалой, на западе с Тилой, а на северо-западе с другим штатом Мексики — Табаско.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1935 году, по данным 2020 года в его состав входит 315 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 80,1 %;
 промышленность и строительство — 3,8 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 13,8 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,4 %;
 водоснабжение: 36,3 %;
 водоотведение: 89,4 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями, привлекающими туристов являются водопад Мисоль-А, а также местная флора и фауна.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Сальто-де-Агуа
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса